

Geografia 
 Marron – fiume canadese
 Marron – fiume inglese
 Marron Valley – valle canadese nella Columbia Britannica

Persone 
 Donald Marron – banchiere e imprenditore statunitense
 Juan María Marrón – colonizzatore statunitense
 Saul Marron – attore britannico

Pagine correlate 
Marrone (disambigua)
Maron